Che fine ha fatto Baby Jane? - film del 1962
Che fine ha fatto Baby Jane? - film del 1991, remake del precedente
Che fine ha fatto Baby Jane? - programma televisivo del 2021